Правительство Тверской области  — высший орган исполнительной власти Тверской области.
Правительство было создано Законом «О Правительстве Тверской области» , принятый Законодательным собранием Тверской области 28 июля 2011 года.
Правительство Тверской области является высшим постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом государственной власти Тверской области, наделенным общей компетенцией.

Состав Правительства Тверской области 
1. Правительство Тверской области состоит из членов Правительства Тверской области, куда входит:
1) Губернатор Тверской области, являющийся Председателем Правительства Тверской области;
2) первый заместитель Председателя Правительства Тверской области;
3) заместители Председателя Правительства Тверской области;
4) руководитель аппарата Правительства Тверской области;
5) министры Правительства Тверской области – руководители представительств Правительства Тверской области;
6) министр Правительства Тверской области – постоянный представитель Губернатора Тверской области в Законодательном Собрании Тверской области;
7) министры Правительства Тверской области.
2. Министрами Правительства Тверской области являются руководители министерств Тверской области, министры Правительства Тверской области – руководители представительств Правительства Тверской области, министр Правительства Тверской области – постоянный представитель Губернатора Тверской области в Законодательном Собрании Тверской области.
3. Структура Правительства Тверской области определяется Уставом Тверской области.

См. также 
 Административно-территориальное деление Тверской области
 Тверь
 Тверская область
 Калининская область

Тверская область